Wiesengrund (Nedersorbisch: Łukojce) is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van de Landkreis Spree-Neiße.

Demografie 

Gegevensbronnen worden beschreven in de Wikimedia Commons..

Onderverdeling
Wiesengrund bestaat uit de dorpen Dubrau, Gahry, Gosda I, Jethe, Klinge, Smarso, Trebendorf en Mattendorf.

Gemeente in Brandenburg